Rod Laver ha vinto il torneo battendo in finale Andrés Gimeno 6-3, 6-4, 7-5

Teste di Serie
  Rod Laver (campione)
  Ken Rosewall (terzo turno)
  Tom Okker (primo turno)
  Tony Roche (semifinali)
  John Newcombe (quarti di finale)
  Pancho Gonzales (terzo turno)
  Fred Stolle (quarti di finale)
  Marty Riessen (terzo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1969